

Onomastica 
 Mucio – variante spagnola nome proprio di persona italiano maschile Muzio

Persone 
 Quinto Mucio Scevola (140 a.C–82 a.C.) – giurista e politico romano
 Quinto Mucio Scevola (159 a.C.-88 a.C.) – politico romano 
 Quinto Mucio Scevola (II secolo a.C.–II secolo a.C.) – politico romano 
 Quinto Mucio Scevola (III secolo a.C.–209 a.C.) – politico romano 
 Quinto Mucio Scevola (...–209 a.C.) – politico e generale romano
 Publio Muzio Scevola  (II secolo a.C.–115 a.C.) – politico e giurista romano 
 Publio Mucio Scevola (II secolo a.C.–II secolo a.C.) – politico romano